Miniatury mogolskie – odmiana malarstwa miniaturowego, powstała w Indiach na dworze Wielkich Mogołów. Pod względem techniki i stylu wywodzi się z malarstwa perskiego, z lokalnymi wpływami indyjskimi. Miniatury były dziełami samodzielnymi, bądź też służyły jako ilustracje do książek. Najczęstsze tematy to portrety, dworskie scenki rodzajowe, polowania, zwierzęta oraz sceny batalistyczne.

Zobacz też 
 malarstwo radżpuckie
 malarstwo kangryjskie
 malarstwo tańdźawurskie

Malarstwo indyjskie

de:Mogulreich#Malerei